SFW, een historisch merk van motorfietsen
 Sovereign wealth fund, een beleggingsfonds